Colonia Esperanza bezeichnet:

 Colonia Esperanza (Baja California), Ort im mexikanischen Bundesstaat Baja California
 Colonia Esperanza (Julimes), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Colonia Esperanza (Práxedis G. Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Colonia Esperanza (Guanajuato), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato